Wellenbock bezeichnet

 ein Gestell, um Brennreisig-Bündel (Wellen) herzustellen.
 eine Vorrichtung zur Befestigung eines Wellenlagers.